Шнифис () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Фельдкирх.  . Официальный код  —  80419.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Андреас Аман по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 12 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 АПС занимает 3 места.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Форарльберга